De DBL Play-offs 2012 was de nacompetitie van de Dutch Basketball League in het seizoen 2011–12. De play-offs begonnen op donderdag 19 april 2012 nadat op 16 april de competitie was afgesloten. EiffelTowers Den Bosch won in de finale met 4–1 van titelverdediger Zorg en Zekerheid Leiden.

Opzet
Aangezien in het seizoen 2011/2012 slechts acht teams meededen aan de competitie was de opzet van de play-offs anders dan voorgaande jaren. Waar eerder de acht hoogstgeplaatste teams streden in de kwartfinales, werkten nu de eerste zes teams een mini-competitie af voordat begonnen werd aan de halve finales.

Deelnemende teams
Begin maart werd duidelijk dat Rotterdam Basketbal College niet meedeed aan de play-offs. Stepco BSW had op dat moment alleen nog een theoretische kans op deelname als Leeuwarden de laatste zes wedstrijden allemaal zou verliezen en Weert de laatste zes wedstrijden allemaal zou winnen en met minimaal 13 punten zou winnen van Leeuwarden. Op 13 maart won Weert weliswaar van Leeuwarden, maar met slechts 10 punten; hierdoor was Leeuwarden zeker van de zesde plaats op de ranglijst. 
EiffelTowers uit 's-Hertogenbosch
GasTerra Flames uit Groningen
Lasaulec Aris uit Leeuwarden
Zorg en Zekerheid Leiden uit Leiden
Magixx Playing for KidsRights uit Wijchen
Landstede Basketbal uit Zwolle

Poule A
De nummers 1, 3 en 6 van de reguliere competitie streden in poule A om twee plekken voor de halve finales.

Poule B
De nummers 2, 4 en 5 van de reguliere competitie streden in poule B om twee plekken voor de halve finales.

Halve finales

Zorg en Zekerheid Leiden vs Landstede Basketbal

GasTerra Flames vs EiffelTowers Den Bosch

Finale: Zorg en Zekerheid Leiden vs EiffelTowers Den Bosch

EiffelTowers Den Bosch versloeg Zorg en Zekerheid Leiden met 4-1 en werd daarmee voor de vijftiende keer landskampioen.

2011/2012
Basketbal in 2012